Il doppio  del Tashkent Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Andre Begemann e Martin Emmrich erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Michail Elgin e Tejmuraz Gabašvili hanno battuto in finale Purav Raja e Divij Sharan 6–4, 6–4.

Teste di serie

  Lukáš Dlouhý /  Paul Hanley (quarti di finale)
  Purav Raja /  Divij Sharan (finale)

  Frank Moser /  Philipp Oswald (quarti di finale)
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Tashkent Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013